Marie von Schwarzburg ist der Name folgender Personen:
* Marie von Schwarzburg-Rudolstadt (1850–1922), Großherzogin von Mecklenburg(-Schwerin)
 Marie von Schwarzburg-Sondershausen, geb. Marie von Sachsen-Altenburg (1845–1930), Herzogin von Sachsen, Fürstin von Schwarzburg-Sondershausen